Дубро́в — російське прізвище.

Жінки 
 Дуброва Марина Олександрівна (* 1978) — українська спортсменка-легкоатлетка. Спеціалізувалася в бігу на довгі дистанції.

Чоловіки 
 Дубров Борис Іванович (1930) — український журналіст.
 Дубров Леонід Васильович (1938, Кривий Ріг) — народний депутат України першого скликання (1990—1994).
 Дубров Сергій Олександрович — кандидат медичних наук, професор, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Дубров, Давид Якович (1858 – 1 квітня  1925, Мелітополь) - один з перших санітарних лікарів Мелітополя.

Примітки 

Російські прізвища